Danneskjold eller Danneskiold har flere betydninger:

 Danneskjold (stengrund) – en stengrund, der er ca. 1/2 sømil lang og ca 2,2 m på den mindste dybde, som ligger ca. 600 m fra stranden ud for kapellet ved Liselund på Møns østside.
 Danneskiold – et navn i forskellige varianter givet til uægte børn af kongerne Christian 3. og Christian 5..